65-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив з 15 по 24 травня 2005 року в м. Алушта в приміщенні турготелю «Чайка» (вул. Червоноармійська, 11). Змагання проводилися за швейцарською системою у 9 турів за участі 46 учасниць. Чемпіонкою України стала 19-річна харків'янка Анна Ушеніна.

Регламент турніру 
Головний суддя турніру, міжнародний арбітр  — Л. О. Гордик (м. Сімферополь)

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 16 травня 2005 року
 Ігрові дні: 16 — 24 травня (без вихідних)
 Закриття турніру: 24 травня о 14.30.
 
Час початку партій (київський) — 14.00 год (останнього туру — 9.00 год).

Контроль часу 
 90 хвилин плюс 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого, до закінчення партії кожній учасниці.

Критерії розподілу місць 
Місця визначалися за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або більше учасників місця визначалися (у порядку пріоритетів) за такими додатковими показниками:
 1. За системою коефіцієнтів Бухгольца;
 2. За системою прогресуючих коефіцієнтів;
 3. За скороченою системою прогресуючих коефіцієнтів;
 4. За кількістю перемог;
 5. Результат особистої зустрічі;

Учасниці 
У чемпіонаті не взяли участь більшість найсильніших шахісток України, список учасників турніру очолили 6-й (Тетяна Василевич), 7-й (Анна Ушеніна) та 8-й номери Наталя Здебська рейтингу найсильніших шахісток України (див.нижче).
Серед учасниць — 4 міжнародних гросмейстерів серед жінок і 7 міжнародних майстрів.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України з шахів 2005 (чоловіки)

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат на сайті Федерації шахів України

Шахові турніри 2005
Спортивні змагання в Алушті
2005 в українському спорті
Травень 2005